Sugano – Sugano è una frazione del comune di Orvieto, in Umbria

Persone 
 Ken'ichi Sugano – ex calciatore giapponese
 Matsuo Sugano – astronomo giapponese
 Yūji Sugano – ex calciatore giapponese

Altro 
 5872 Sugano – asteroide della fascia principale